През 2010 г. се провежда поредното състезание по снукър Открито първенство по снукър на Уелс.

Турнирът се състои между 25 и 31 януари в The Newport Centre, Нюпорт, Уелс. Спечелен е от шотландеца Джон Хигинс, който побеждава англичанина Алистър Картър във финала с 9 – 4 фрейма.

Награден фонд 

Победител: £35 000
Финалист: £17 500
Полуфиналисти: £8750
Четвърт финалисти: £6500
1/16 финали: £4275
1/32 финали: £2700
1/48 финали: £1725
1/64 финали: £1325

Най-голям брейк в квалификационната фаза: £500
Най-голям брейк в телевизионната фаза: £2000

Максимален брейк в квалификационната фаза: £1000
Максимален брейк в телевизионната фаза: £20 000

Общо: £225 500

Телевизионна фаза

Финал

Квалификации 
Квалификациите за Открито първенство по снукър на Уелс се провеждат меджу 19 и 22 януари 2010 г. в Понтинс, Престатин, Уелс.

Сенчъри брейкове

Квалификационна фаза 
 143 Крейг Стедман
 138 Li Hang
 133 Liu Song
 127 Джъд Тръмп
 125 Stephen Rowlings
 125 Фъргъл О'Брайън
 123 Джими Уайт
 119 Доминик Дейл
 119 Тони Драго
 115 Sam Baird
 110 Том Форд
 110 Стюарт Бингам
 106, 103 Матю Селт
 106 Кен Дохърти
 105 Пол Дейвис
 103 Алан МакМанъс
 102 Дейвид Гилбърт
 102 Джейми Коуп
 101 Марк Дейвис

Телевизионна фаза 
 138, 137, 109, 105, 101 Джон Хигинс
 134 Дин Джънхуй
 129 Нийл Робъртсън
 129 Джо Пери
 123 Джейми Коуп
 122 Андрю Хигинсън
 122 Рони О'Съливан
 120, 115 Алистър Картър
 115 Марк Селби
 113 Стивън Хендри
 112, 102 Марк Уилямс
 109, 106 Матю Стивънс
 105 Марко Фу
 102 Фъргъл О'Брайън

Открито първенство по снукър на Уелс
Нюпорт